Воссоединение:

 «Воссоединение» — название 13 серии 4 сезона телесериала «За гранью возможного».
 «Воссоединение» — седьмой эпизод четвёртого сезона американского мультсериала «Легенда о Корре».
 «Воссоединение» — скульптурная композиция, посвящённая подписанию Акта о каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви.